Le tournoi Netsuite Open masculin 2019 est l'édition masculine 2019 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 24 au   à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont une wild card Faraz Khan. Tous les matchs se disputent au meilleur des trois jeux à l'exception de la finale qui se déroule au format classique du meilleur des cinq jeux.

Au  tour, Simon Rösner se fait surprendre par son compatriote Raphael Kandra, champion d'Europe en titre.

En finale, la tête de série  Mohamed El Shorbagy l'emporte face à son compatriote Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2019
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
  Page PSA

Masculin 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Squash en 2019